Norestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norestjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Norestjärnen, Lappland, sjö i Jokkmokks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn